Санта-Роза-ди-Лима:

 Санта-Роза-ди-Лима — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Санта-Роза-ди-Лима — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Сержипи.